Petin, Petina ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexandrowitsch Petin (* 1983), russischer Sommerbiathlet
 Karl Petin (1887–1940), österreichischer sozialistischer Politiker
 Nadeschda Gawrilowna Petina (1932–2022), sowjetische bzw. russische Bildhauerin

Petin bezeichnet:
 Petin (Satu Mare), ein Dorf in Rumänien
 Petín, spanische Gemeinde in der Provinz Ourense der Autonomen Gemeinschaft Galicien